ALDH3A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 453 амінокислот, а молекулярна маса — 50 395.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД, НАДФ. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Альдегіддегідрогенази